Мисс Интернешнл 1983 () — 23-й международный конкурс красоты Мисс Интернешнл, проведённый 10 октября 1983 года в Осаке, Япония, который выиграла Гаджет Сандовал из Коста-Рики.

Финальный результат

Специальные награды

Участницы 

  — Мишель Мари Бантинг
  — Эвелин Рилл
  — Марина Де Руйик
  — Элиана Лимпиас Суарес
  — Жоржия Марино Вентура
  — Старр Андрифф
  — Марта Лиалиана Руис Ордус
  — Хидхет Сандоваль Эррера
  — Инге Равн Томсен (Universe 83)
  — Никола Стэнли
  — Ниина Маарит Кесёниеми (Intercontinental 83)
  — Валери Генвеур
  — Лоана Катарина Радеки (SF Universe 83; 4th RU Europe 84)
  — Плусия "Sia" Фарфараки (Universe 83; SF Europe 84)
  — Шэннон Дилбек
  — Бригитта Бергман (Universe & World 85; 2nd RU Europe 85)
  — Илеана Мариса Лопес Туркиос
  — Ив Ли Йует-Фу
  — Стейнунн Йоханна Бергманн
  — Сахила Вимал Када

  — Сандра Эглингтон
  — Сигаль Фогель
  — Федерика Сильвия Терш (World 84)
  — Акэми Фудзита
  — Чунг Йюнг-сун
  — Хелен Анн Петерс
  — Росальба Чавес Карретеро
  — Бренда Деннис Нгатай
  — Маргарит Тонерио Бенавенте
  — Кристин Зейнер
  — Флор Эден "Epang" Гуано Пастрана
  — Кесалтину да Конкейкиу Лопиш да Силва (World 83)
  — Элисон Данн
  — Патриция Нгоу Пуи Ли
  — Милагрос Перес Кастро (World 83)
  — Барбара Зендер
  — Касама Сенават
  — Гузин Йилдиз
  — Кимберли Анн Блейзер
  — Донна Боттон Тиранте
  — Лианн Патриция Грей (Universe 83 и Europe 84)

Вне конкурса 
  — Патрисия Марискони
  — Сусан Саломонссон

См. также 
 Мисс Мира 1983
 Мисс Вселенная 1983

Ссылки 
 Официальный сайт Мисс Интернешнл
 Мисс Интернешнл 1983

Примечания 

Мисс интернешнл
События 10 октября
Октябрь 1983 года
1983 год в Японии
Осака